Do diabła z kryminałem (Outrageous Fortune, 2005-2010) – nowozelandzki serial telewizyjny nadawany przez stację TV3 od 12 lipca 2005 roku do 9 listopada 2010 roku. W Polsce nadawany jest na kanale Tele 5 od 20 września 2010 roku. Stworzony przez Jamesa Griffina i Rachel Lang; wyprodukowany przez South Pacific Pictures.

Serial doczekał się dwóch adaptacji. 9 stycznia 2008 roku zadebiutował brytyjski serial "Honest" emitowany przez ITV, zawierający sześć odcinków. 20 czerwca 2010 roku miała miejsce premiera amerykańskiej wersji serialu pt. "Scoundrels" na kanale ABC zawierająca osiem odcinków.

Opis fabuły 
Gdy głowa przestępczej rodziny Westów, Wolf (Grant Bowler) trafia do więzienia, jego żona Cheryl (Robyn Malcolm) musi sama zająć się całą rodziną. Postanawia zakończyć z łamaniem prawa i żyć uczciwie. Nie jest to proste gdy ma się taką rodzinę: Van (Antony Starr) brat bliźniak Jethro, który chce iść w ślady ojca; Loretta (Antonia Prebble), wagaruje i szantażuje ludzi. Ponadto jest też Pascalle (Siobhan Marshall) marząca o karierze super modelki oraz Ted (Frank Whitten) cierpiący na Alzheimera.

Obsada 
 Robyn Malcolm jako Cheryl West (sezony 1–6)
 Antony Starr jako Jethro West i Van West (sezony 1–6)
 Siobhan Marshall jako Pascalle West (sezony 1–6)
 Antonia Prebble jako Loretta West (sezony 1–6)
 Frank Whitten jako Ted West (sezony 1–6)
 Kirk Torrance jako Wayne Judd (sezony 1–6)
 Stella King jako Jane West (sezony 3-6)
 Grant Bowler jako Wolfgang West (sezony 1-2, 4; gościnnie; 3, 5)
 Tammy Davis jako Munter (sezony: drugoplanowa; 1–2,  główna; 3–6)
 Nicole Whippy jako Kasey (sezony: drugoplanowa; 1–2, główna; 3–6)

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Nowozelandzkie seriale telewizyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2005
Seriale telewizyjne zakończone w 2010